Il clado Sauria era tradizionalmente un sottordine di lucertole che originariamente (prima del 1800) comprendeva anche i coccodrilli. Il clado venne poi ridefinito come il gruppo che contiene il più recente antenato comune di archosauri e lepidosauri e tutti i loro discendenti. In quanto tale è stato comunemente ritenuto che Sauria sia un raggruppamento di diapsidi a base coronata. Tuttavia, recenti studi genomici e studi completi nella documentazione sui fossili suggeriscono che le tartarughe sono strettamente correlate agli archosauri, e non ai pararettili come si pensava in precedenza. Come tale Sauria può essere visto come un gruppo coronato di tutti i rettili moderni (compresi gli uccelli) all'interno del gruppo totale più grande Sauropsida, che contiene anche vari gruppi di rettili più primitivi.

Sistematica

Sinapomorfie 
Le sinapomorfie o caratteristiche uniche che uniscono tutti i componenti del clado Sauria li aiutano anche a distinguersi dai sauri primitivi in Diapsida o rettili primitivi nel clado Sauropsida nelle seguenti categorie basate sulle seguenti regioni del corpo.
 Regione Cefalica
 Origine dorsale della muscolatura temporale 
 Perdita della regione caniniforme nella fila dentaria della mascella 
 Narici esterne vicine alla linea mediana 
 Postparietale assente
 Osso squamosale circoscritto alla cima del cranio
 La flangia occipitale dell'osso squamosale è espansa sull'occipitale
 Processo anteriore dello squamosale stretto
 Osso quadrato esposto lateralmente
 Processo della staffa dorsalmente non-ossificato
 Staffa stretta 
 Regione del Tronco
 Costole sacrali orientate lateralmente 
 Fusione delle costole caudali ontogenetica 
 Costole addominali provviste di una singola testa
 Regione Pettorale 
 Cleithrum assente
 Regione Pelvica
 Ilio modificato 
 Regione degli Arti
 Perdita di ossa tubulari 
 Forame entepicondylare assente
 Radio lungo quanto l'ulna
 Carpali e Tarsi prossimalmente piccoli Small 
 Quinto tarso distale assente 
 Metatarso uncinato corto e grosso 
 Forame della mano assente

Tuttavia, alcuni di queste caratteristiche potrebbero essersi perse o modificate in diversi lignaggi, in particolare tra gli uccelli e le tartarughe; è consigliabile vedere queste caratteristiche come caratteristiche ancestrali che erano presenti nel sauro ancestrale.

Filogenesi 
Il cladogramma mostrato di seguito segue il risultato più probabile trovato da un'analisi delle relazioni con le tartarughe usando sia prove fossili che genetiche di M.S. Lee (2013). Questo studio ha rilevato che Eunotosaurus, di solito considerato un parente delle tartarughe, era solo molto lontanamente imparentato con le tartarughe all'interno del clado Parareptilia.

Il cladogramma seguente segue il risultato più probabile trovato da un'altra analisi delle relazioni tra tartarughe, questa usando solo prove fossili, pubblicata da Rainer Schoch e Hans-Dieter Sues (2015). Questo studio ha scoperto che Eunotosaurus è una vera e propria tartaruga primordiale, sebbene altre versioni dell'analisi hanno trovato un debole sostegno come pararettile.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Rettili